Альфред Сван (; , Уддевалла, лен Гётеборг-Бохус (ныне в лене Вестра-Гёталанд), Швеция — . Стокгольм, Швеция) — шведский стрелок, трёхкратный олимпийский чемпион, обладатель 9 олимпийских медалей. Сын также трёхкратного олимпийского чемпиона Оскара Свана.

1908 — Лондон

В 1908 Сван был членом шведской команды, которая выиграла золотую медаль в командной охоте на оленей и одиночной стрельбе. Он также участвовал в одиночной зачете по охоте и закончил соревнование на 25 месте.

1912 — Стокгольм

На 1912 летних Олимпийских играх он выиграл две золотые медали охоте на оленей, а также одиночной стрельбе. 

Он также участвовал в следующих мероприятиях:
 стрельба по бегущему оленю, одиночная стрельба — четвёртое место;
 стрельба по тарелочкам — четвёртое место.
1920 — Антверпен

В 1920 году он выиграл две серебряные и одну бронзовую медаль. 

Он также участвовал в следующих мероприятиях:
 стрельба по бегущему оленю, одиночная стрельба - четвёртое место;
 стрельба по бегущему оленю, двойная стрельба - точное место не известно, возможно пятое.
1924 Париж

В 1924 году он выиграл одну серебряную и две бронзовые медали. 

Он также участвовал в следующих мероприятиях:
 командная стрельба по тарелочкам - пятое место;
 стрельба по бегущему оленю, одиночная стрельба - шестое место.

Ссылки 
 

Стрелки Швеции
Олимпийские чемпионы от Швеции